El término Irínovka , Irínivka (en ucraniano: Іринівка) o Irynauka (en bielorruso: Ірынаўка) puede referirse a:

Irynauka (Bielorrusia), localidad de Bielorrusia.

Irínovka (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Irínovka (aldea, Rajiá, Vsévolozhsk, Leningrado), aldea del municipio de Rajiá del raión de Vsévolozhsk del óblast de Leningrado, en Rusia.
Irínovka (posiólok, Rajiá, Vsévolozhsk, Leningrado), posiólok del municipio de Rajiá del raión de Vsévolozhsk del óblast de Leningrado, en Rusia.
Irínovka (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.

Irínovka (Odesa), localidad del óblast de Odesa, en Rusia.